

Geografia 
 Canada
 Overbrook – quartiere della città di Ottawa, Ontario

 Stati Uniti d'America
 Overbrook – città della Contea di Osage, Kansas
 Overbrook – comunità non incorporata della Contea di Love, Oklahoma
 Overbrook – quartiere della città di Filadelfia, Contea di Filadelfia, Pennsylvania
 Overbrook – quartiere della città di Pittsburgh, Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Overbrook – quartiere della città di Greenville, Contea di Greenville, Carolina del Sud

Altro 
 Overbrook Entertainment – società statunitense di intrattenimento